Sabu o Sabú puede referirse a:

 Sabú uno de los nombres comunes del Sambucus nigra o saúco negro.
 Sabú (río), río en Argelia.

 Sabú (Sabu Dastagir, 1924-1963), actor estadounidense de origen indio.
 Louis Sabú Martínez (Nueva York, 14 de julio de 1930 − Suecia, 13 de enero de 1979), conguero y percusionista estadounidense.
 Sabino Sabú Morales, jugador mexicano que en 1956 jugaba para el Club Deportivo Oro, de Guadalajara.
 Sabú (Héctor Jorge Ruiz, 1951-2005), cantante argentino.
 M. Sabú (1960–), botánico y profesor indio.
 Sabu (Terry Brunk, 1964–), luchador profesional estadounidense.
 Sabú Porrina (Sabú Suárez Escobar, 1984−), percusionista madrileño de flamenco. Ha trabajado con Tomatito, Paco de Lucía, Ketama y Diego El Cigala, entre otros.
 Sabu, nomarca durante la primera dinastía, bajo el faraón Adyib.